Благословенка — село в Оренбургском районе Оренбургской области. Административный центр Благословенского сельсовета.

География 
Село расположено на левом берегу реки Урал, в 15 километрах от районного центра — Оренбурга.
Часовой пояс

История 
В 1831 году, по просьбе казаков священник из Оренбурга, отслужил на территории будущего села молебен и благословил землю под поселение. Так началась Благословенка.

В Великую Отечественную ушли на фронт 160 односельчан, вернулись домой менее трети — 52.

Население

Инфраструктура 
Благословенская средняя общеобразовательная школа.

Развитое сельское хозяйство.

Транспорт 
Беляевское шоссе. На нём остановка общественного транспорта.

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района
Населённые пункты на реке Урал